F200 steht für:

 Goliath F 200, ein Kraftfahrzeug (Lastendreirad, Baujahre 1933–1937)
 Plakat#Schweiz, ein Papierformat (Cityformat: 116,5 cm × 170 cm)

F200